

Напольне — село, Поріцький район, Чувашія
 Напольне — село, Сараївський район, Рязанська область